Oosthuizen steht für:
 Oosthuizen (Ort), Dorf in den Niederlanden

Oosthuizen ist der Familienname folgender Personen:
 Coenie Oosthuizen (* 1989), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 John Robert Oosthuizen (* 1987), südafrikanischer Speerwerfer
 Kol Oosthuizen (* 1951), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Louis Oosthuizen (* 1982), südafrikanischer Golfspieler
 Ockie Oosthuizen (* 1955), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Theo Oosthuizen (* 1964), namibischer Rugby-Union-Spieler